Провинция Италии — название территориально-административной единицы второго уровня в Италии. 

Всего в Италии 93 провинции (до 2014—2016 гг. их было 107, 14 из которых упразднены и преобразованы в метрополитенские города).

Провинции входят в области и состоят из коммун.

Провинции и коммуны по итальянскому законодательству одновременно являются территориальными единицами как государства, так и областного деления. Их функции и полномочия регулируются в общегосударственном порядке на основании единого закона от 17 мая 1990 г.

Нижняя планка по численности населения провинции устанавливается в 200 тыс. жителей. Предусматривается возможность создания в провинциях административных округов в целях более эффективного осуществления управленческих функций. В соответствии с областными программами развития провинция принимает собственные многолетние программы и планы развития территории. На основании соответствующей программы провинция координирует деятельность коммун и самостоятельно действует в области экономики, производства, коммерции, туризма, а также социальной сферы.

Провинции Италии 
Провинции распределены по областям Италии

См. также 

 Метрополитенские города Италии
 Коммуны Италии
 Provincia (Italia) — описание провинции, как административно-территориальной единицы.

Примечания